

Geografia 
 San Nicandro Garganico – comune italiano in provincia di Foggia
 San Nicandro – frazione del comune italiano di Prata d'Ansidonia, in provincia dell'Aquila

Santi 
 Nicandro, martire insieme ai Santi Marciano e Daria

Pagine correlate 
 Sannicandro